Kynopolis, auch Kynopolites, lateinisch Cynopolis, ist der Name

 einer oberägyptischen Stadt, siehe Kynopolis (Oberägypten)
 eines Titularbistums, das auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgeht, siehe Cynopolis in Arcadia
 einer unterägyptischen Stadt, siehe Kynopolis (Unterägypten)
 eines Titularbistums, das auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgeht, siehe Cynopolis in Aegypto

en:Cynopolis